«Крисалис» () — французский фантастический фильм режиссёра Жульена Леклерка. Фильм вышел в прокат во Франции 31 октября 2007 года.

Сюжет 
В 2025 году в Париже, лейтенант полиции Дэвид Хоффман расследует события связанные с юной девушкой по имени Манон, которая воскресла после автоаварии. Хоффман находит связь между убийством и контрабандистом Димитрием Николовым, которого он обвиняет в смерти своей жены. В итоге расследование Хоффмана приводит его в «художественную» клинику пластической хирургии, чья цель проникнуть глубже кожи и плоти, чтобы изменить память и личность.

В ролях

Создание 
«Крисалис» — первый полнометражный фильм срежиссированный Жульен Леклерк. Фильм продолжает современную тему киберпанка во французском кино, следуя за «Бессмертные: Война миров» ("бессмертный" в американском прокате) Энки Билала (2004) и «Возрождением» Кристиана Фолькмана (2006), предшествуя «Eden Log» Франка Вестеля (2007) и «Dante 01» Марка Каро (2008). «Крисалис» оформлен в стиле фильм нуар и вдохновлён франко-бельгийскими комиксами. Фильм отдаёт дань почтения картине Жоржа Франжю 1960 года «Eyes Without a Face».

Релиз 
Премьера «Крисалиса» состоялась на французском кинофестивале Lille La Nuit 25 июня 2007 года. Затем он был продемонстрирован на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2007 года. Фильм вышел в коммерческий прокат по Франции 31 октября 2007 года. Релиз DVD-версии состоялся 9 июня 2008 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.
 Рекламный ролик.
 «Создание» видео.
 Обзор фильма в журнале Variety.
 

Фильмы-драмы Франции
Фантастические фильмы 2007 года
Фантастические фильмы Франции
Фильмы-триллеры Франции
Детективные фильмы Франции
Фильмы Франции 2007 года
Фильмы о загрузке сознания